Одинец — фамилия. Известные носители:

 Одинец, Гавриил Матвеевич (1871—1945) — член Украинской центральной Рады и Всероссийского учредительного собрания.
 Одинец, Дмитрий Михайлович (1883—1950) — российский учёный, историк, общественный и политический деятель русского зарубежья. 
 Одинец, Пётр Трофимович (1921—1975) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Андрей Иванович Одинец (XIV век) — боярин Дмитрия Донского
 Одинец (имя)
 Одинцов
 Одынец